Marcjan Aleksander Ogiński (1632–1690) – kanclerz wielki litewski, wojewoda trocki
 Marcjan Michał Ogiński (1672–1750) – wojewoda i kasztelan witebski, miecznik wielki litewski